2 miejscowości w Polsce: 
 Czarnylas – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skórcz 
 Czarnylas – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Przygodzice
Zobacz też: Czarny Las, Czarnolas